Diggs ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Diggs (1922–1998), US-amerikanischer Politiker
 Daveed Diggs (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler und Rapper
 Dudley Diggs (1583–1639), englischer Jurist 
 Marissa Diggs (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Quandre Diggs (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Quincy Diggs (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robert Diggs (* 1969), US-amerikanischer Rap-Musiker, siehe RZA (Rapper)
 Stefon Diggs (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Talitha Diggs (* 2002), US-amerikanische Sprinterin
 Taye Diggs (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Trevon Diggs (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:

 Dicks
 Dix